Malsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Malsjön (Osby socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun och Osby kommun,  (20,9 ha)
Malsjön (Vankiva socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (5,34 ha)
Malsjö, sjö i Borås kommun,  (1,01 km²)
Malsjön, Södermanland, sjö i Strängnäs kommun,  (51,6 ha)
Västra Malsjö, Västra före detta småort i Grums kommun, Värmlands län. Rerenser : Kategori:Orter i Grums kommun Kategori:Tidigare småorter i, 
Malsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (45,6 ha)
Malsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (57,2 ha)
Lill-Malsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (27,8 ha)
Lill-Malsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (18,8 ha)
Stor-Malsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (81,3 ha)
Stor-Malsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (36,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn